On trouvera ci-après la chronologie des alternatives des matadors du  ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1734 

 Miguel Canelo. Séville. Pas de « cession des trastos ». (Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.)

1736 
 Lorenzo Manuel Martínez « Lorencillo ». Cadix. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid le .)

1737 

 7 août : Lorenzo Manuel Martínez « Lorencillo ». Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Cadix en 1736.)

 Date inconnue :
 Agustín Morales. Madrid. Pas de « cession des trastos ».
 Marcos Combarro. Madrid. Pas de « cession des trastos ».
 Juan Palomo. Séville. Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

1738 

 Bernardo Alcalde y Meríno alias « El Licenciado de Falces » alias « El Estudiante de Falces ». Pampelune (Navarre). Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

 Francisco Benete. Séville. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid en 1746.)

1740 

 Pedro Palomo. Séville. Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

1743 

 José Saavedra. Séville. Pas de « cession des trastos ». Il semble ne jamais s’être présenté à Madrid.

 Juan Castell. Séville. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid en 1759.)

1746 

 Matías Serrano. Pampelune (Navarre). Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

 Francisco Benete. Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Séville en 1738.)

1748 

 15 juin : Melchor Calderón Portilla. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1750 

 Antonio Ebassun « Martìncho ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1754 

 José Legurregui « El Pamplonés ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1757 

 Diego del Álamo « El Malagueño ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1758 

 25 mai : José Candido Esposito. Madrid. Parrain « El Malagueño » (selon d’autres sources, « Lorencillo ») ; témoin, Juan Esteller. Son alternative semble être la première qui ait été conférée.

1759 

 Juan Castell. Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Séville en 1743.)

1763 

 Manuel Palomo. Séville. Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

1764 

 Gregorio Navarro « El Pastor de Falces ». Pampelune (Navarre). Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

1767 

 Joaquín Rodríguez y de Castro « Costillares ». Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1769 

 Félix Palomo. Séville. Pas de « cession des trastos ». Il semble ne s’être jamais présenté à Madrid.

 Miguel Gálvez. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1771 

 Santiago Argunsoro Solchaga « El Labrador de Falces ». Pampelune (Navarre). Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid en 1776.)

1772 

 Juan Romero. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1774 

 José Delgado Guerra « Pepe Hillo ». Malaga, aux côtés de Juan Romero. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid en 1777.)

1775 

 Pedro Romero. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1776 

 Santiago Argunsoro Solchaga « El Labrador de Falces ». Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Pampelune, Navarre, en 1771.)

1777 

 José Delgado Guerra « Pepe Hillo ». Madrid, aux côtés de « Costillares ». Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Malaga en 1774.)

1778 

 Avril : Francisco García « Perrucho ». Madrid, aux côtés de Juan Romero. Pas de « cession des trastos ».

1780 

 Juan Conde. Séville. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Madrid en 1789.)

1786 

 Francisco Garcés. Madrid, aux côtés de Pepe Hillo. Pas de « cession des trastos ».

1787 

 Francisco Herrera Guillén. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

1789 

 9 mai : Antonio Romero. Madrid. Pas de « cession des trastos ».

 Date inconnue : Juan Conde. Madrid. Pas de « cession des trastos ». (Ancienneté à Séville en 1780.)

1791 

 Bartolomé Jiménez. Séville. Parrain, Pedro Romero. (Ancienneté à Madrid en 1802.)

1792 

 Avril : Jerónimo José Candido. Madrid. Parrain, Pedro Romero.

1796 

 Antonio de los Santos. « Demi-épée » à Séville. (« Troisième épée » à Madrid en 1800 ; « seconde épée » à Madrid en 1802.)

1799 

 22 juin : Francisco Herrera Rodríguez « Curro Guillén ». Séville. Parrain Jerónimo José Candido.

1800 

 Antonio de los Santos. Troisième épée » à Madrid. (Il était « demi-épée » à Séville en 1796 ; il sera « seconde épée » à Madrid en 1802.)

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 18